Узкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Узкое — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Узкое — село в Знаменском районе Орловской области.
 Узкое — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Узкое — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Узкое — историческая усадьба в Москве.

Озёра 
 Узкое (озеро, Великобагачанский район) — озеро в Великобагачанском районе Полтавской области Украины.
 Узкое (озеро, Лоухский район) — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Узкое (озеро, Лудзенский край) — озеро в Латвии.